Treću HNL – Jug u sezoni 2020./21. činilo je 17 klubova koji su igraju dvokružnu ligu (34 kola, 32 utakmice po klubu).  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, brojne utakmice ili čitava kola su odgađana, pa naknadno igrana.  
Prvak lige je postao "Neretvanac" iz Opuzena.

Sudionici

Sustav natjecanja  
17 klubova igra dvokružnu ligu (34 kola, odnosno 32 utakmice po klubu).

Ljestvica

Raspored i rezultati utakmica 

Posljednje ažuriranje: 27. lipnja 2021.

Najbolji strijelci 
Izvori: 

Strijelci 10 i više pogodaka: 

 ''Ažurirano: 27. lipnja 2021.

Povezani članci 
 3. HNL – Jug 
 2. HNL 2020./21. 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2020./21. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2020./21.
 ŽNL Šibensko-kninska 2020./21. 
 1. ŽNL Zadarska 2020./21.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug
 hns-cff.hr, Središte Split
 facebook.com, 3. HNL Jug 
 dalmatinskinogomet.hr, 3. HNL - Jug

Izvori  
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug, (2020./21.), wayback arhiva 
 hns-cff.hr, Središte Split 
  int.soccerway.com, 3. HNL – Jug 2020./21. 
  sofascore.com, 3. HNL, South - 2020/21 
  rsssf.com, Hrvatska 2019./20., 3. HNL 
 hns-cff.hr, "Glasnik" - službeno glasilo NS Split, br. 41, objavljeno 17. lipnja 2021., (34. kolo, završna ljestvica, popis strijelaca), preuzeto 27. lipnja 2021. 
 

2020-21
3 Jug